Razac est le nom porté par trois communes françaises du département de la Dordogne :
 Razac, devenue Razac-de-Saussignac ;
 Razac, devenue Razac-sur-l'Isle ;
 Razac-d'Eymet.